Insa puede referirse a:
Institut national des sciences appliquées (Insa): el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia con varias sedes en el país.
Ingeniería de Servicios Aeroespaciales (INSA): consultoría española en el ámbito aeroespacial de operaciones en tierra.
Ingeniería de Software Avanzado (INSA): empresa de software, filial de IBM y Catalana Occidente.
Insá: localidad rusa de la república de Tartarstán.
Industria Nacional de Neumáticos (INSA), empresa chilena adquirida por Goodyear en 1978.
Institución Nacional del Scoutismo Argentino: organismo encargado de la promoción de exploradores.
Río Insa: río de la república rusa de Tarstatan, cercano a la ciudad de Kazán.